Chaetotrichum är ett släkte av svampar. Chaetotrichum ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Chaetotrichum